Курский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Курский сельсовет — в Кулундинском районе Алтайского края.
 Курский сельсовет — в Курагинском районе Красноярского края.
 Курский сельсовет — в Курском районе Ставропольского края.
 Курский сельсовет — в Белогорском районе Крыма.